Креч — фамилия.

Известные носители 
 Креч, Роман Сергеевич (род. 1989) — казахстанский конькобежец.
 Креч, Эдуард Эдуардович (род. 1948) — украинский политик.